Het seizoen 1991/92 was het zevende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de winnaar van de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SP Tre Fiori werd uitgeschakeld in de tweede ronde van de play-off. SS Montevito won de finale en pakte hierdoor zijn eerste landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SP Tre Penne nam als winnaar van de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1991/92